Junction (Illinois)
 Junction (Texas)
 Junction (Utah)

Zie ook 
 Junction City